Biddle est un terme pouvant faire référence à :

Patronyme 
Adrian Biddle (1952–2005), un directeur de la photographie britannique ;
Annie Dale Biddle Andrews (1885–1940), une mathématicienne américaine ;
Bruce Biddle coureur cycliste (1949)
Charles Biddle (Charlie) (1926–2003), un contrebassiste de jazz canadien ;
Charles Biddle (fils) (1961-), un acteur québécois ;
David Biddle (né en 1985), un joueur de rugby à XV international canadien ;
Francis Biddle (1886–1968), un juriste et juge américain ;
James Biddle (1783–1848), un commodore américain ;
John Biddle (1615-1662), l’un des pères du mouvement unitariste ;
Nicholas Biddle (1786–1844), un juriste et financier américain ;

Toponyme 
Biddle, communauté du Montana
Biddle Island, île de l'Indiana

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme